Sierra del Tigre puede hacer referencia a:

Sierra del Tigre, una reserva natural ubicada en Tandil, Argentina.
Sierra del Tigre, una cadena montañosa ubicada en México.